Владисла́в Андре́евич Га́вриков () — российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Олимпийский чемпион 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2017, 2019). Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
В 2011 году дебютировал в составе клуба МХЛ «Локо».

С сезона 2014/15 играет в КХЛ в составе ХК «Локомотив».

В 2012 году стал чемпионом мира (U17). Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2015 года. На молодёжном чемпионате был признан лучшим защитником.

В драфте НХЛ 2015 года под общим номером 159 был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс».

В 2017 году стал бронзовым призёром Чемпионата мира в составе главной сборной России. На турнире отметился одной заброшенной шайбой.

26 июня 2017 года СКА приобрёл Гаврикова у «Локомотива».

13 апреля 2019 года заключил двухлетний контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс». 5 мая 2019 года дебютировал за «Блю Джекетс» в игре Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3:4), проведя на площадке 14 минут.

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от ОСР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»